Ignace
Plouigneau: commune nouvelle du Finistère